Lullus (latinisiert von Lul, einer Kurzform zu Namen germanischen Ursprungs, die mit der Silbe Lud- beginnen) ist der Name folgender Personen:

 Lullus (Erzbischof von Mainz) (710–786), erster Erzbischof von Mainz und erster Abt der Abtei Hersfeld
 Raimundus Lullus (1232–1316), katalanischer Philosoph, Logiker und Theologe, siehe Ramon Llull

Siehe auch:
 das Lullusfest in Bad Hersfeld (auch Lolls(fest)), nach dem Erzbischof Lullus benannt
 Lull ist der Name eines Dark-Ambient-Projekts von Mick Harris
 Lollus, germanischer Gott der Franken
 Pseudo-Lull